Echinacea est un terme taxonomique qui peut se référer à :

 Echinacea, un super-ordre d'oursins.
 Echinacea, un genre de plantes.